Apollon – konstruktor i zespół Formuły 1
 Apollon Limassol – klub piłkarski z Cypru
 Apollon (Apollo) – imię męskie
 Apollon (Apollo) – w mitologii greckiej bóg sztuki i wróżbiarstwa

Zobacz też 
 Apollo – strona ujednoznaczniająca
 Apollonia – strona ujednoznaczniająca